Апертура 2008 () — первая половина 66-го профессионального чемпионата Мексики  по футболу (сезона 2008/09) с момента его основания.

Участники

Общая таблица

Результаты матчей

Лигилья

Четвертьфиналы 
Первые матчи были проведены 22—23 ноября, а ответные состоялись 29—30 ноября.

|}

Полуфиналы 
Первые матчи были проведены 3—4 декабря, а ответные состоялись 6—7 декабря.

|}

Финал 
Первый матч был проведён 11 декабря, а ответный состоялся 14 декабря.

|}

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Мексики 2008/2009 на rsssf.com

2008
Мексика
Спорт в Мексике в 2008 году